Гидрокомплекс Сноуи (, Схема «Снежные Горы») — система водохранилищ и гидроэлектростанций в Австралии, расположен в горах Сноуи, по имени которых и был назван. Основные работы по созданию гидрокомплекса были завершены в период с 1949 по 1974 годы, три небольших станции были построены в конце 2000−х. Развитие комплекса тесно связано со становлением экономики страны после обретения ей независимости, он создан в целях снижения паводков, выработки электричества и орошения.

Гидроэлектростанции комплекса 
Гидрокомплекс Сноуи представляет собой систему акведуков, водоводов, водохранилищ и 10-ти деривационных гидроэлектростанций общей мощностью 4,07 ГВт.

Основные озера и водохранилища

Примечания 

Плотины Австралии
Гидроэлектростанции Австралии
Межбассейновая переброска воды